Sehma steht für:
 Sehma (Sehmatal), Ortsteil der Gemeinde Sehmatal in Sachsen
 Sehma (Fluss), Fluss in Sachsen

Siehe auch:
 Sema